Васи́лий Ива́нович Петро́в (, село Чернолесское, Ставропольская губерния — 1 февраля 2014, Москва) — советский военачальник. Главнокомандующий сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР (1980—1985). Первый заместитель министра обороны СССР (1985—1986). Маршал Советского Союза (1983). Герой Советского Союза (1982). Член ЦК КПСС (1976—1989).

Биография 
Родился 2 (15) января 1917 года в селе Чернолесское Ставропольской губернии.
В 1935 году окончил 10 классов средней школы, в 1937 году — 2 курса Орджоникидзевского педагогического института.

В армии с 22 ноября 1939 года, служил в полковой школе.

В 1941 году окончил двухмесячные курсы младших лейтенантов, после чего принял командование кавалерийским взводом.

С декабря 1942 по март 1943 года — командир батальона автоматчиков, заместитель начальника штаба мотострелковой бригады.

Приказом № 47 от 06.11.1942 года от ВС Черноморской группы войск Закавказского фронта капитан Петров, помощник начальника штаба 40-й отдельной мотострелковой бригады, награждён орденом Красной Звезды.

С марта 1943 по декабрь 1944 года был начальником 1-го (оперативного) отделения штаба стрелковой бригады, затем на такой же должности в штабе 38-й стрелковой дивизии.

Приказом № 112 от 31.10.1943 года от ВС 27 армии 1-го Украинского фронта майор Петров, начальник 1-го отделения штаба 38-й стрелковой дивизии, награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за то, что в боях на правом берегу Днепра обеспечил выполнение боевого приказа, командуя 343-м стрелковым полком.

Приказом № 72/н от 08.07.1944 года от ВС 40 армии 2-го Украинского фронта награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Участник обороны Одессы, Севастополя и Кавказа, освобождал Украину, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии. Сражался на Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, Степном, Воронежском, 2-м Украинском и 1-м Украинском фронтах. Начав войну младшим лейтенантом, окончил её майором.

В 1945 году окончил ускоренный курс Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1948 году — основной курс этой же академии. В 1969 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.

После войны на штабной работе в армейском звене. С 1948 года служил на Дальнем Востоке. С июня 1953 по декабрь 1955 года — командир 50-го стрелкового полка.

С декабря 1955 по январь 1957 года — начальник штаба 390-й стрелковой дивизии. С января 1957 по июль 1961 года — командир 129-й учебной мотострелковой дивизии в Дальневосточном военном округе (Хабаровск).

С июля 1961 по июнь 1964 года — начальник штаба армии. С июня 1964 по январь 1966 года — командующий 5-й армией (штаб — г. Уссурийск).

С января 1966 по апрель 1972 года начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С апреля 1972 по май 1976 года — командующий войсками Дальневосточного военного округа.

С мая 1976 по декабрь 1978 года — первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками.

Во время эфиопо-сомалийской войны (1977—1978) возглавлял оперативную группу Министерства обороны СССР в Эфиопии и занимался планированием боевых операций эфиопских войск.

С декабря 1978 по ноябрь 1980 года — Главнокомандующий войсками Дальнего Востока. С ноября 1980 по январь 1985 года Главнокомандующий Сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 года «за успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество и отвагу» генералу армии Петрову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11468).

С января 1985 по июль 1986 года — первый заместитель министра обороны СССР. С 1986 до 1992 года являлся генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, а также советником начальника Генерального штаба Объединённых Вооружённых Сил СНГ. С сентября 1992 года — советник при Министерстве обороны Российской Федерации.

Член ВКП(б) (КПСС) в 1944—1991, член ЦК КПСС в 1976—1989 годах. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974—1989) от Иркутской области.

Почётный гражданин Новоселицкого района Ставропольского края (2006).

Скончался на 98-м году жизни 1 февраля 2014 года.

Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. 1 февраля 2016 года на месте захоронения установлен памятник.

Является одним из трёх в истории Маршалов Советского Союза, похороненных за пределами Москвы — Василий Чуйков похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане у подножия монумента «Родина-мать», а Дмитрий Язов, так же как и Петров, похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область).

Воинские звания 
 Полковник (29 апреля 1952);
 генерал-майор (9 мая 1961);
 генерал-лейтенант (16 июня 1965);
 генерал-полковник (29 апреля 1970);
 генерал армии (15 декабря 1972);
 Маршал Советского Союза (25 марта 1983).

Награды 

 Герой Советского Союза (16.02.1982).
 Орден Александра Невского (24 февраля 2012 года) — за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю активную общественную деятельность.
 Четыре ордена Ленина (12.1967, 02.1978, 16.02.1982, 01.1987).
 Орден Октябрьской Революции (02.1974).
 Орден Красного Знамени (10.1944).
 Два ордена Отечественной войны I степени (07.1944, 04.1985).
 Орден Отечественной войны II степени (10.1943).
 Два ордена Красной Звезды (11.1942, 10.1955).
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (02.1976).
 14 медалей, в том числе:
 медаль «За боевые заслуги»;
 медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»;
 медаль «За оборону Кавказа»;
 Медаль «За оборону Одессы»
 медаль «За оборону Севастополя»;
 медаль «За укрепление боевого содружества»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медаль «За взятие Будапешта»;
 юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 14 орденов и 14 медалей иностранных государств, в том числе:
 орден «Эрнесто Че Гевара» I степени (Куба, 1985);
 орден Красного Знамени (Чехословакия, 1982);
 орден Победного Февраля (Чехословакия, 1985);
 орден Сухэ-Батора (Монголия, 1981);
 орден Красного знамени (Монголия, 1982);
 орден «За боевые заслуги» (Монголия, 1971);
 орден Шарнхорста (ГДР, 1983);
 орден Знамени Венгерской Народной Республики с алмазами (Венгрия, 1985);
 орден Тудора Владимиреску I степени (Румыния, 1974);
 орден «За военные заслуги» I степени (Румыния, 1985);
 орден Государственного знамени (Эфиопия, 1982);
 орден Государственного флага I-й степени (КНДР, 1985);
 орден Народной Республики Болгария I степени (Болгария, 1985);
 орден «За воинскую доблесть» I степени (1983).

Память 
 5 января 2018 года в Москве торжественно открыта мемориальная доска на улице Мосфильмовской, дом 11, корпус 2.
 С января 2017 года имя Василия Ивановича Петрова носит отряд Юнармии в Ставропольском крае.
 В январе 2017 года «Почта России» выпустила маркированный конверт «100 лет со дня рождения В. И. Петрова».
 15 марта 2019 года Президентом России подписан указ о присвоении имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Василия Петрова 392-му Тихоокеанскому окружному учебному центру Восточного военного округа (Хабаровск).

Примечания

Литература 
 Язов Д. Т. Маршал Соколов. — М.: «Молодая гвардия», 2009. — 206 с., ил. — (Жизнь замечательных людей: биография продолжается.) — ISBN 978-5-235-03276-7. Эта книга интересна тем, что написана Маршалом Советского Союза Д. Т. Язовым, сменившим Соколова на посту министра обороны СССР, а предисловие к ней написал Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров, который был заместителем Соколова в его бытность министром.

Ссылки 
 
 Петров В. И. Проект «Солдаты XX века» .

Маршалы Советского Союза
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Главнокомандующие Сухопутными войсками (СССР)
Заместители министра обороны СССР
Командующие войсками Дальневосточного военного округа
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище
Члены ЦК КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС